Negoiu steht für 

 Negoiu, zweithöchster Berg Rumäniens
 Negoiu (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara, Rumänien